Террористические акты в Иерусалиме в 2017 году:
 Теракт в Иерусалиме (2017, январь) — произошёл 8 января 2017 года в районе Армон xа-Нацив на юго-востоке Восточного Иерусалима, 4 погибших.
 Теракт в Иерусалиме (2017, июль) — произошёл 14 июля 2017 года в Восточном Иерусалиме рядом с Храмовой горой, 2 погибших.